Вільшанська сільська громада:
 Вільшанська сільська громада — громада в Житомирській області
 Вільшанська сільська громада — громада в Сумській області

Див. також 
 Вільшанська селищна громада
 Вільшаницька сільська громада
 Ольшанська селищна громада